Zonnetempel, een tempel waarin een zonnegod wordt of werd vereerd;
Zonnetempel van Konarak
Zonnetempel van Nioeserre
Zonnetempel van Oeserkaf	
Overig:
De zonnetempel, stripalbum uit de reeks De avonturen van Kuifje;
De zonnetempel (film), een film gebaseerd op dit stripalbum;
Kuifje: De Zonnetempel, een musical gebaseerd op dit stripalbum;